SSHD peut faire référence à :
 Solid State Hybrid Drive, un disque hybride comprenant un disque dur de grande capacité et un SSD servant de mémoire tampon ;
 SSHd, le nom du daemon du programme informatique et protocole de communication sécurisé Secure Shell ;
 Super Stardust HD, un jeu vidéo ;
 Serious Sam HD, un autre jeu vidéo.